Goethals est un patronyme belge d'origine flamande porté notamment par :
 Angela Goethals (née en 1977), actrice américaine ;
 Auguste Goethals (1812-1888), général belge ;
 Charles Goethals (1853-1885), artiste peintre belge ;
 Daniel Goethals (né en 1969), joueur et entraîneur belge de basket-ball ;
 Félix-Victor Goethals (c.1799-1872), historien et bibliothécaire belge ;
 Félix Goethals (1891-1962), coureur cycliste français ;
 Frans Goethals (1861-1953), député belge ;
 George Washington Goethals (1858-1928), ingénieur américain ayant supervisé les travaux du canal de Panama ;
 Grégory Goethals (né en 1979), entrepreneur belge ;
 Guy Goethals (né en 1952), ancien arbitre belge de football, fils de Raymond Goethals ;
 Paul Goethals (1832-1901), jésuite belge, premier archevêque de Calcutta ;
 Pierre Goethals (†1860), ouvrier belge condamné lors de l'Affaire Coucke et Goethals ;
 Raymond Goethals (1921-2004), entraîneur belge de football ;
 Robert Goethals (1922-2011), entraîneur belge de football ;
 Sébastien Goethals (né en 1970), dessinateur de bande dessinée français.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand